By the Black Sea () — концертный альбом группы Lake of Tears, вышедший в 2014 году на AFM Records.

By the Black Sea был записан на концерте в Бухаресте (Румыния) в театре Arenele romane 21 сентября 2013 году и выпущен в продажу 31 января 2014 года. Релиз записан в форматах CD и DVD, который содержит бонус-треками интервью с музыкантами, , а также два видеоклипа на песни из альбома Illwill — одноимённый «Illwill» и «House of the Setting Sun».

Список композиций CD 
 To Die Is To Wake (Instrumental) — 3:56
 Taste Of Hell — 3:53
 Illwill — 4:40
 The Greyman — 4:23
 Boogie Bubble — 5:05
 Cosmic Weed — 3:35
 As Daylight Yields — 3:27
 The Shadowshires — 4:28
 Raven Land — 5:20
 Sweetwater — 4:29
 Demon You Lily Anne — 4:23
 House Of The Setting Sun — 6:11
 Making Evenings — 2:50
 Crazyman — 5:37
 So Fell Autumn Rain — 4:53
 Forever Autumn — 6:42

Содержимое DVD 
Концерт на фестивале Metalhead Meeting 21 сентября 2013 года в Бухаресте в театре Arenele romane.
 To Die Is To Wake (Instrumental)
 Taste Of Hell
 Illwill
 The Greyman
 Boogie Bubble
 Cosmic Weed
 As Daylight Yields
 The Shadowshires
 Raven Land
 Sweetwater
 Demon You Lily Anne
 House Of The Setting Sun
 Making Evenings
 Crazyman
 So Fell Autumn Rain
 Forever Autumn

Extras
  Video «House of the Setting Sun»
 Video «Illwill»
 Making of
 Interview

Состав группы 
 Даниель Бреннар — вокал, гитара
 Фредрик Йорданиус — гитара
 Микаэль Ларсон — бас-гитара
 Юхан Оудхьюс — ударные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный фан-сайт
 Lake of Tears на сайте AllMusic
 Страница Lake of Tears на портале Encyclopaedia Metallum

Альбомы Lake of Tears
Концертные альбомы 2014 года
Альбомы AFM Records